Schnaithof ist der Name von Orten:

 Schnaithof (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schnaithof (Sulz am Neckar), Ortsteil der Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg